Ундозеро:

 Ундозеро (озеро) — озеро в Плесецком районе Архангельской области.
 Ундозеро (посёлок) — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Ундозеро (озеро, Вологодская область) — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.